Termin transmisija ima više značenja:
 Transmisija (genetika)
 Transmisija (mehanika)
 Transmisija (automobil)
 Transmisija (telekomukacije)